Zagora kan syfta på:

Zagora, Bulgarien
Zagorá – en stad i Grekland
 Zagora, Kroatien – ett område i landsdelen Dalmatien i södra Kroatien
 Zagora (provins) – en provins i Marocko
 Zagora, Marocko – en stad i Marocko och är administrativ huvudort för provinsen Zagora
Zagora, Montenegro

Se även
 Stara Zagora (olika betydelser)